«Защитные цвета» () — польский художественный фильм 1976 года кинорежиссёра К. Занусси, кинокомедия с элементами психологической драмы.

Сюжет 
Действие фильма происходит в летнем лагере студентов-филологов. В центре сюжета — нравственный поединок идеалиста-романтика, ассистента Ярослава (Пётр Гарлицкий) и циничного карьериста, доцента Якуба (одна из лучших ролей Збигнева Запасевича). Однако, как и во всех фильмах Занусси 60-х — 70-х годов, в «Защитных цветах» отсутствует назидательность. Временами смахивающий на Мефистофеля, непрестанно провоцирующий окружающих Якуб в конце концов доводит своего оппонента до буйно-агрессивного состояния и тем самым вскрывает границы идеализма, не подкреплённого божественным началом.

В ролях 
 Пётр Гарлицкий — Ярослав Крушинский
 Збигнев Запасевич — Якуб Шелестовский
 Кристина Пауль-Подляски — Нелли, студентка
 Мариуш Дмоховский — Болеслав, проректор
 Эугениуш Привезенцев — Конрад Рачик, студент из Торуня
 Магдалена Завадзка — Мариола, жена проректора
 Ивона Слочиньская — Аня
 Мечислав Хрыневич — студент
 Йоанна Пакула — студентка
 Мариан Глинка — руководитель центра

Художественные особенности 
«Защитные цвета» содержат достаточно острую для своего времени социальную сатиру: конкурс студенческих работ, где первенство определяется на основе конъюнктурных критериев; проректор, присвоивший себе результаты научных исследований своего подчинённого; торжество бюрократии и так далее.

Награды 
В 1977 году картина получила ряд призов на национальном фестивале игрового кино в Гданьске: Большой приз за лучший фильм, приз за лучшую мужскую роль Збигневу Запасевичу, приз за лучший сценарий Кшиштофу Занусси. Кроме того, на международном кинофестивале в Тегеране фильму был присуждён «Золотой козерог» за лучшую режиссуру, а в 1978 году Пётр Гарлицкий был удостоен приза «Золотая камера» (учреждён польским еженедельником «Фильм») за лучший дебют.

Примечания

Ссылки 
   Рецензия на фильм
   Более подробный пересказ сюжета
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl

Психологические драмы
Кинокомедии Польши
Кинокомедии 1976 года
Сатирические фильмы
Фильмы Польши 1976 года